est la formule brute de 2 isomères.

 acide 2-phosphoglycérique, numéro CAS 
 acide 3-phosphoglycérique, numéro CAS